Markus Eisenbichler (Siegsdorf, 1991. április 3. –) német síugró. A 2017-es finnországi Lahtiban megrendezett északisí-világbajnokságon vegyes csapatban aranyérmet, egyéniben normálsáncon bronzérmet szerzett. A 2019-es németországi északisí-világbajnokságon megszerezte első egyéni világbajnoki címét nagysáncon, valamint a németekkel csapatversenyben és a vegyescsapatversenyben is világbajnoki címet ünnepelhetett. Jelenleg a német TSV Siegsdorf versenyzője.

Pályafutása

Olimpia

Északisí-világbajnokság

Sírepülő-világbajnokság

Világkupa

Egyéni versenyen való indulások

Jegyzetek

További információk 
 Profilja a FIS oldalán

Német síugrók
1991-ben született személyek
Élő személyek
Német olimpikonok